Хавкін Володимир Аронович — бактеріолог.
 Геллер Еммануїл Савелійович — актор.
 Хавкін Оскар Григорович — архітектор.

Єврейські прізвища